Hasenklingenbach ist ein Gewässername:

 Hasenklingenbach (Hetzlesbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Hetzlesbachs bis nahe Heimhausen, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hasenklingenbach (Roggelshäuser Bach), rechter Zufluss des Roggelshäuser Bachs nahe Hirschbronn, Stadtteil Ettenhausen, Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hasenklinge